Orońsko est le nom :
 de la gmina de Orońsko, dans le powiat de Szydłowiec, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Orońsko, chef-lieu de cette gmina